Адам Крейтон (,  2 червня 1965, Берлінгтон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

Становився чемпіоном світу серед молодіжних команд у 1985 році.

1983 року був обраний на драфті НХЛ під 11-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Чикаго Блекгокс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 769 матчів у НХЛ, включаючи 61 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Уродженці Берлінгтона (Канада)